Hofstetten kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Hofstetten, Zürich, ort, Bezirk Winterthur,

Tyskland 

 Hofstetten, Baden-Württemberg – kommun i Ortenaukreis, Baden-Württemberg, 
 Hofstetten, Bayern – kommun i Bayern,